Каменец — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Каменец — город.
 Каменец — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Каменец — деревня в Минском районе Минской области.

Болгария 
 Каменец — село в Кырджалийской области.
 Каменец — село в Плевенской области.
 Каменец — село в Ямболской области.

Венгрия 
 Каменец — историческое словацкое название города Сомбатхей.

Россия

Брянская область 
 Каменец — село в Клетнянском районе.
 Каменец — посёлок в Комаричском районе.

Владимирская область 
 Каменец — деревня в Судогодском районе.

Курская область 
 Каменец — посёлок в Железногорском районе.
 Каменец — деревня в Поныровском районе.

Ленинградская область 
 Каменец — деревня в Сланцевском районе.

Новгородская область 
 Каменец — деревня в Боровичском районе.

Оренбургская область 
 Каменец — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Орловская область 
 Каменец — деревня в Кромском районе.
 Каменец — деревня в Сосковском районе.
 Каменец — деревня в Троснянском районе.

Псковская область 
 Каменец — деревня в Дедовичском районе.
 Каменец — деревня в Новоржевском районе.
 Каменец — деревня в Пушкиногорском районе.
 Каменец — деревня в Себежском районе.

Рязанская область 
 Каменец — село в Рязанском районе.

Смоленская область 
 Каменец — деревня в Ельнинском районе.
 Каменец — деревня в Новодугинском районе.
 Каменец — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Каменец — деревня в Удомельском районе.

Хабаровский край 
 Каменец-Подольск — село в районе имени Лазо.

Украина 
 Каменец-Подольский, Каменец до революции 1917 г. — город.
 Каменец (древнерусский город)

Другое 
 Каменец — историко-архитектурный заповедник в кряже Толтры.
 Каменец — озеро в муниципальном образовании «Пушкиногорье» Пушкиногорского района Псковской области.
Каменец — река в Андреапольском районе Тверской области.

См. также 
 Каменица
 Каменц — город в германской земле Саксония, в районе Баутцен, в Лужицкой поселенческой области, родина Г. Э. Лессинга
 Хемниц (также Кемниц) — город в германской земле Саксония